Лауенбург () — німецька власна назва.

Історія 
 Герцогство Лауенбург

Топоніми

Лауенбург (Лауенбург-на-Ельбі) — місто.
 Герцогство Лауенбург (район)

Лауенбург (Лауенбург-Померанський) — німецька назва Лемборка.